Název Vintířov má více sídel:
 Vintířov, obec v okrese Sokolov
 Vintířov (Radonice), část obce Radonice v okrese Chomutov se stejnojmenným zámkem
 Vintířov (Obrataň), část obce Obrataň v okrese Pelhřimov 

Odvozená místopisná jména:
 Vintířovský potok

Externí odkazy